Râul Ciurgău  se poate referi la următoarele cursuri de apă din România:

 Râul Ciurgău, afluent al râului Slătioara
 Râul Ciurgău, afluent al râului Valea Toancei

Vezi și 
 Ciurgău (dezambiguizare)

Toponime românești
Împrumuturi lingvistice din maghiară